En la mitología griega, Neso es el nombre de varios personajes:

 Neso, centauro, hijo de Ixión y Néfele, una ninfa-nube a la que Zeus había dado la forma de Hera.
 Neso, un oceánida (dios-río), hijo de Océano y Tetis.
 Neso, un troyano muerto por Áyax el Grande.
 Neso, una de las nereidas, hijas de Nereo y de Doris, que no debe confundirse con su hermana Nesea.
 Neso, una hija del troyano Teucro que fue una de las esposas de Dárdano y madre de Sibila.

Astronomía 

 Neso, satélite irregular de Neptuno.

Zoología 
 Neso, un género de escarabajos de la familia Scarabaeidae.

Referencias